Leitstrahl steht für:

 die Gerade durch einen Punkt und einen Brennpunkt eines Kegelschnittes in der Geometrie, siehe 
 Ellipse
 Hyperbel (Mathematik)
 Parabel (Mathematik)
 ein Richtsignal im Flugverkehr, siehe Instrumentenlandesystem
 ein Lenksignal, z. B. Flugabwehrrakete#Leitstrahllenkung

Siehe auch: